Le Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans 1992 est la sixième édition du Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe de football des moins de 17 ans, qui se déroule à Cuba, du 11 au 22 août 1992.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tour final

Les qualifiés pour la coupe du monde 
Les trois premiers sont qualifiés pour la Coupe du monde de football des moins de 17 ans 1993 en Italie :

Notes et références 

Championnat de la CONCACAF des moins de 17 ans
Football en 1992
Événement sportif international à Cuba
1992 à Cuba